Uprising ("sollevazione", "ribellione" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 La rivolta (Uprising) – film del 2001 diretto da Jon Avnet
 Captain Mike Across America  – documentario del 2007 diretto da Michael Moore, il cui titolo di lavorazione era Uprising

Musica 
 Uprising – gruppo musicale crust punk
 Uprising – album di Bob Marley & The Wailers del 1980
 Uprising – album degli Entombed del 2000
 Uprising Records – etichetta discografica neozelandese
 Uprising Records – etichetta discografica statunitense
 Uprising – singolo dei Muse del 2009
 Uprising – album dei Bleed from Within del 2013

Storia 
 Mau Mau Uprising ribellione dei kikuyu in Kenya, dal 1952 al 1960, contro il colonialismo inglese

Altro 
 Uprising: Join or Die  – videogioco del 1997